Lehrsprache steht für:
 Lehrsprache, Unterrichtssprache an Hochschulen; siehe Schulsprache
 Lehrsprache, Programmiersprache, die primär zur Programmierausbildung eingesetzt wird; siehe Bildungsorientierte Programmiersprache